Thomas Herbert (* 1606; † 1682) war ein britischer Reisender und Historiker. Bekannt gemacht hat ihn ein Werk über seine Reisen in Persien (Travels in Persia 1627–1629).

Werke 
 Some yeares travels into divers parts of Asia and Afrique: describing especially the two famous Empires, the Persian, and great Mogull … as also … Kingdomes in the Orientall India, and other parts of Asia; together with the adjacent Iles. Rev. and enlarged by the author. Jacob Blome and Richard Bishop, London 1638 ().

Moderne Ausgabe:
 Travels in Persia 1627–1629. Abridged and ed. by Sir William Foster. George Routledge [and] Sons, London 1928 (The Broadway Travellers)

Weblinks 
 
 Kurzbiographie (engl.)
 SUB Göttingen

Historiker
Reiseliteratur
Autor
Engländer
Geboren 1606
Gestorben 1682
Mann